T 24 oder T-24 steht für:

 T 24, Berliner Straßenbahnwagen, siehe BSt Bauart 1924, meistbeschafter Typ aus den 1920er Jahren
 T 24, Dieseltriebwagen der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft, siehe WEG T 23 und 24
 T 24 (Schiff, 1941), ein Flottentorpedoboot, siehe Flottentorpedoboot 1939 #Einheiten
 T-24, sowjetischer Panzer

T24